De Nationalliga A 2002/03 was de 106de editie van de strijd om het nationale voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling van Zwitserland en de laatste in de opzet onder de naam Nationalliga. FC Basel trad aan als titelverdediger.

De competitie was opgeknipt in twee delen: na 22 speelronden speelden de bovenste acht teams om het landskampioenschap in de kampioenspoule, terwijl de nummers negen tot en met twaalf werden ingedeeld in een promotie/degradatiepoule met de beste vier clubteams uit de Nationalliga B. De helft van de punten uit de eerste ronde werd meegenomen naar de tweede ronde.

De najaarscompetitie begon op 3 juli 2002 en eindigde op 7 december 2002, waarna op 1 maart 2003 de tweede ronde begon. Die eindigde op 31 mei. Grasshopper Club Zürich won voor de 27ste keer in de clubgeschiedenis de Zwitserse titel.

Najaarscompetitie

Nationalliga A

Uitslagen

Eindstand

Nationalliga B

Uitslagen

Eindstand

Kampioenspoule

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Grasshoppers Zürich || 14 || 9 || 5 || 0 || 37 || 15 || +22 || 57
|-
| 2  || FC Basel || 14 || 10 || 2 || 2 || 38 || 17 || +21 || 56
|-
| 3  || Neuchâtel Xamax || 14 || 5 || 4 || 5 || 18 || 17 || +1 || 35
|-
| 4  || BSC Young Boys || 14 || 6 || 1 || 7 || 21 || 29 || –8 || 34
|-
| 5  || FC Zürich || 14 || 4 || 3 || 7 || 20 || 23 || –3 || 31
|-
| 6  || Servette FC || 14 || 4 || 4 || 6 || 16 || 26 || –10 || 31
|-
| 7  || FC Thun || 14 || 3 || 3 || 8 || 18 || 30 || –12 || 28
|-
| 8  || FC Wil 1900 || 14 || 2 || 4 || 8 || 19 || 30 || –11 || '26
|}

Promotie/degradatiepoule
Nationalliga A
FC Sion kreeg geen licentie voor het seizoen 2003/04 en werd vervangen door FC La Chaux-de-Fonds, de nummer vijf uit de 1. Liga. FC Lugano ging na vier duels bankroet. De club werd ontbonden op 9 april 2003. Alle resultaten van Lugano werden ongeldig verklaard. FC Luzern en SR Delémont degradeerden naar de Challenge League (seizoen 2003/04).

Uitslagen

Eindstand

Nationalliga B
Net als FC Lugano ging ook FC Lausanne-Sport failliet, waardoor er geen enkele club degradeerde naar de lagere divisies.
Uitslagen

Eindstand

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2002/03 uit in de Nationalliga.

Scheidsrechters

Zie ook
Zwitserse voetbalbeker 2002/03
Zwitsers voetbalelftal in 2002
Zwitsers voetbalelftal in 2003

2002
Competitievoetbal 2002/03